Bibio – rodzaj muchówek z rodziny leniowatych
 Bibio – pseudonim Stephena Wilkinsona